Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2016 war die 17. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 1. bis 8. März 2016 in Colombo statt und damit erstmals in Sri Lanka.

Der Chinese Wang Yuchen wurde durch einen 6:5-Sieg im Finale gegen den Thailänder Ratchayothin Yotharuck Asienmeister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2016/17 und 2017/18.

Modus 
Die 32 teilnehmenden Spieler wurden in sechs Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die Gruppensieger in der ersten Runde ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2016
U21 Asienmeisterschaft
Sportveranstaltung in Colombo
Billardturnier in Sri Lanka